Rhinoceros – rodzaj ssaka z rodziny nosorożców
 Rhinoceros 3D – program komputerowy